Die League of Ireland 1959/60 war die 39. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger waren die Shamrock Rovers.

Der Limerick FC gewann den ersten von zwei Titeln in der Clubgeschichte, wobei der zweite erst 20 Jahre später gewonnen wurde. Dadurch qualifizierte sich das Team für den Europapokal der Landesmeister 1960/61, scheiterte dort jedoch bereits in der Vorrunde mit 0:5 und 2:4 am Schweizer Meister BSC Young Boys.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Evergreen United änderte seinen Namen in Cork Celtic.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1960
Fußballsaison 1959/60